Lady Chatterley et l'Homme des bois (John Thomas and Lady Jane) est un roman du Britannique D. H. Lawrence publié en 1927. Deuxième des trois versions du roman polémique de 1928 L'Amant de lady Chatterley, il s'en distingue par l'absence de scènes crues et plusieurs variations, notamment à la fin.

Moins connu que la version définitive, Lady Chatterley et l'Homme des bois a servi pour la mini-série télévisée britannique de Ken Russell diffusée en 1993 et l’adaptation cinématographique française de Pascale Ferran sortie en 2006 où jouent  Marina Hands, Jean-Louis Coulloc'h et Hippolyte Girardot

Bibliographie

Roman de D. H. Lawrence
Roman britannique paru en 1927
Roman britannique adapté au cinéma